Це́куле () — населённый пункт на границе Саласпилсского и Стопиньского краёв Латвии в 20-ти километрах от Риги. Исторически застраивался как дачный посёлок. В наше время многие дома используются круглогодично.

Недалеко расположен посёлок бывшей воинской части Советской Армии с населением около 200 человек, также называющийся Цекуле. Ныне пункт дислокации штаба Земессардзе Латвии. Население
около 200 человек.

Во время и после обеих мировых войн на данной территории находились военные склады боеприпасов к стрелковому оружию. Склады были построены для нужд Латвийской армии, однако позднее использовались вооруженными силами СССР и Германии. Во время Второй мировой войны склады были взорваны советскими партизанами, и в результате окрестности оказались загрязнены большим количеством невзорвавшихся боеприпасов.

После того, как Цекуле покинули военные, поселок пришел в упадок. Здание взвода разобрали деревянные склады ушли на растопку, железную дорогу разобрали.

Станция 

Станция Цекуле была пятой по счёту остановкой на железнодорожной линии Рига — Эргли.

Станция Цекуле была открыта вскоре после открытия участка до Сунтажи, 15 мая 1936 года. В середине 2000 года демонтировали второй путь, переведя станцию Цекуле в ранг остановочного пункта, каким она и оставалась до прекращения пассажирского движения в 2007 году. Здание станции использовалось в качестве жилого, пока не было уничтожено пожаром в ночь с 8-го на 9-е августа 2013 года. С декабря 2009 года Ветка Рига — Эргли разобрана.

Имеется остановка пригородного автобуса.

Ссылки 
 
 
 Вид Цекуле со спутника в Google

Примечания 

Населённые пункты Стопинского края